Eleonore von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt (1601–1659), Prinzessin von Hessen-Darmstadt und durch Herzogin und Regentin von Braunschweig-Lüneburg
 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Sophie Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1674–1711), welfische Prinzessin und Kanonissin im Stift Gandersheim
 Eleonore d’Olbreuse (1639–1722), ab 1674 Gräfin von Harburg und Wilhelmsburg und ab 1676 auch Herzogin von Braunschweig-Lüneburg-Celle